Kirgizisztán
Orlovka, város Kirgizisztán Csüi tartományában

 Oroszország
Orlovka, település a Baskír Köztársaság Belebeji járásában
Orlovka, település a Baskír Köztársaság Janauli járásában
Orlovka – település a Szamarai terület Koski járásában
Orlovka – település a Volgográdi területen

Orlovka, a Szelemdzsa mellékfolyója az Amuri területen
Orlovka – folyó Oroszországban, a Kety mellékfolyója
Orlovka – folyó Oroszországban, a Majn [az Anadir folyórendszer] mellékfolyója